Lluís Teixidor i Castells, actor 
 Lluís Teixidó i Sala, jugador d'hoquei patins català